Cinema
Nove Vidas (2002), terror com Paris Hilton (no original, Nine Lives)
Nine Lives (2004), drama erótico LGBT com Steve Callahan, traduzido no Brasil como Nove Vidas
Nine Lives (2005), drama com Dakota Fanning e Glenn Close
Nine Lives (2016), drama com Kevin Spacey e Jennifer Garner
Ni liv, produção norueguesa indicada ao Oscar, distribuída internacionalmente como Nine Lives e exibida no Brasil como Nove Vidas

Música
Nine Lives (álbum de Aerosmith)
Nine Lives (canção de Aerosmith)
Nine Lives (canção do Def Leppard)
Nine Lives (álbum de REO Speedwagon)